Europsko prvenstvo u košarci za igrače do 16 godina 1979. održalo se u Siriji od 19. do 27. srpnja. Bilo je to peto izdanje ovog natjecanja i na njemu je Jugoslavija osvojila svoj drugi naslov.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje 

 poluzavršnica:  76  Španjolska 69
 poluzavršnica:  95  73

 za treće mjesto:  Španjolska 122  82

 završnica:  100  103

Europska prvenstva u košarci
Šport u Siriji